Bothwell – miasto w Szkocji
 Bothwell Castle – zamek tamże
 Bothwell – miasto w Australii, na Tasmanii
 Bothwell – tragedia autorstwa Algernona Charlesa Swinburne'a